Bradyetes är ett släkte av kräftdjur. Bradyetes ingår i familjen Aetideidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hoppkräftor
Bradyetes